Ligue 1 2016/2017 var den 79:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Kval

Troyes spelar i Ligue 1 2017/18

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

2016/2017
Fotbollssäsongen 2016/2017
2016 i Frankrike
2016 i Monaco
2017 i Frankrike
2017 i Monaco